Бондорф — коммуна в Германии.
 Бондорф (Шварцвальд) —  город в Германии.